Појам Сан Донато може да се односи на:
 Сан Донато (Анкона), је насеље у Италији у округу Анкона, региону Марке
 Сан Донато (Арецо), је насеље у Италији у округу Арецо, региону Тоскана
 Сан Донато (Асколи Пичено), је насеље у Италији у округу Асколи Пичено, региону Марке
 Сан Донато (Белуно), је насеље у Италији у округу Белуно, региону Венето
 Сан Донато (Беневенто), је насеље у Италији у округу Беневенто, региону Кампанија
 Сан Донато (Казерта), је насеље у Италији у округу Казерта, региону Кампанија
 Сан Донато (Кремона), је насеље у Италији у округу Кремона, региону Ломбардија
 Сан Донато (Кунео), је насеље у Италији у округу Кунео, региону Пијемонт
 Сан Донато (Фиренца), је насеље у Италији у округу Фиренца, региону Тоскана
 Сан Донато (Империја), је насеље у Италији у округу Империја, региону Лигурија
 Сан Донато (Л'Аквила), је насеље у Италији у округу Л'Аквила, региону Абруцо
 Сан Донато (Латина), је насеље у Италији у округу Латина, региону Лацио
 Сан Донато (Лука), је насеље у Италији у округу Лука, региону Тоскана
 Сан Донато (Перуђа), је насеље у Италији у округу Перуђа, региону Умбрија
 Сан Донато (Пезаро и Урбино), је насеље у Италији у округу Пезаро и Урбино, региону Марке
 Сан Донато (Пиза), је насеље у Италији у округу Пиза, региону Тоскана
 Сан Донато (Потенца), је насеље у Италији у округу Потенца, региону Базиликата
 Сан Донато (Сијена), је насеље у Италији у округу Сијена, региону Тоскана
 Сан Донато (Таранто), је насеље у Италији у округу Таранто, региону Апулија
 Сан Донато (Терамо), је насеље у Италији у округу Терамо, региону Абруцо